Hrvatska
 Banovac, naziv za povijesni hrvatski novac
 Banovci (Banovina) (ž Banovke), žitelj(i)-ke Banovine
 Banovci (Bebrina), naselje u općini Bebrina
 Banovci (Nijemci), naselje u općini Nijemci
 Vinkovački Banovci, naselje u općini Nijemci 

Slovenija
 Banovci (Veržej, Slovenija), naselje u Općini Veržej, u Sloveniji 

Srbija

Stari Banovci, naselje u općini Stara Pazova
Novi Banovci, naselje u općini Stara Pazova